Hugo Luijten (scheidsrechter) (1957), Nederlands voormalig voetbalscheidsrechter
 Hugo Luijten (schrijver) (1969), Belgisch-Nederlandse schrijver